Als Archäologisches Institut werden sowohl Hochschulinstitute als auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bezeichnet. Zu ihnen gehören:

 Archäologisches Forschungsinstitut der Präfektur Nara in Kashihara (Kashikōken)
 Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag (ARÚ)
 Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brünn (ARÚB)
 Archäologisches Institut der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (IA CASS)
 Archäologisches Institut der Universität Göttingen
 Biblisch-Archäologisches Institut Wuppertal (BAI)
 Deutsches Archäologisches Institut (DAI)
 Österreichisches Archäologisches Institut (ÖAI)